Die spanischen Squash-Meisterschaften sind ein Wettbewerb zur Ermittlung des nationalen Meistertitels im Squash in Spanien. Ausrichter ist die Real Federación Española de Squash.

Seit 1979 werden die Meisterschaften bei den Herren und bei den Damen jährlich ausgetragen. Rekordhalter sind Borja Golán bei den Herren mit 17 Titeln sowie Elisabet Sadó und Xisela Aranda bei den Damen mit jeweils sieben Titeln.

Spanische Meister 
Die Nummern in Klammern hinter den Namen geben die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften wieder. Folgende Spieler konnten die Meisterschaft gewinnen:

Weblinks 
 Ergebnisarchiv des spanischen Verbandes (spanisch)
 Geschichte des Squash in Spanien (spanisch)
 Magazin Rackets vom April 1985 (spanisch, S. 13)

!
Squash
Nationale Meisterschaft (Squash)